Артюшков — фамилия; имеет женскую форму Артюшкова.

Известные носители:
 Артюшков, Алексей Владимирович (1874—1942) — российский переводчик с греческого и латинского, стиховед, историк литературы, педагог.
 Артюшков, Евгений Викторович (род. 1937) — советский и российский учёный, геолог, геофизик, лауреат премии имени О. Ю. Шмидта (1984).